Джон Комин (; умер в 1242) — шотландский аристократ из рода Коминов, граф Ангус (по праву жены).

Происхождение 
Джон происходил из шотландского рода Коминов, имевшего нормандское происхождение, представители которого обосновались в Шотландии во время правления короля Давида I. Его отцом, вероятно, был Уильям Комин, лорд Баденох (умер в 1233 году), который владел важными землями в  (Нортумберленд, Англия), ,  и  (Южная Шотландия), а также Баденохом и Лохабером (Северная Шотландия). Матерью же Джона, вероятно, была первая жена Уильяма — Сара Фиц-Хью.

Биография 
О Джоне известно мало. Он женился на , графине Ангус, дочери и наследницы Малькольма, мормэра (графа) Ангуса, благодаря чему по праву жены сам носил этот титул. Согласно «Хронике Мелроза», в 1242 году Джон отправился в составе армии английского короля Генриха III в , где и погиб, не оставив наследников.

Брак 
Жена: , графиня Ангус, дочь Малькольма, мормэра (графа) Ангуса. Дети:
 Бертольд Комин (умер в младенчестве).

После гибели мужа Матильда ещё дважды выходила замуж. Её вторым мужем в 1243 году стал Гилберт II де Умфравиль (умер в 1245), феодальный барон Прадо и , а третьим — Ричард Дуврский (умер после 2 декабря 1247), феодальный барон Чилхэм.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Джон, граф Ангус
Графы Ангус